Aledo má více významů:

 Aledo (Španělsko) – město ve Španělsku
 Aledo (Illinois) – město v Illinois
 Aledo (Texas) – město v Texasu